Kakker (beeldje), een beeldje van een mannetje dat zijn behoefte doet en de eigenaar rijkdom zou brengen
 een spotnaam of geuzennaam voor een bepaalde subcultuur met kenmerkende kledingstijl
 bangerik, lafaard (in Vlaanderen)
 KV Mechelen, een Belgische voetbalclub uit Mechelen, bijgenaamd De Kakkers
 Man op de Dijkpoort, een kunstwerk, bijgenaamd De Kakker. Zie Lijst van beelden in Hattem

Zie ook 
 Krentenkakker
 Kakkert, een riviertje in Nederlands Limburg